Костёл Святой Анны — выдающийся памятник старины, один из старейших деревянных католических храмов в городе Дзержинске Дзержинского района Минской области Белоруссии.

История и описание 
Костёл Святой Анны был построен в 1785 году в городе Дзержинске Минской области, в его облике сочетаются черты разных стилей, также включая барокко и классицизм . Первое упоминание о строительстве Костёла было уже в 1453 году. Костёл Святой Анны — выдающийся памятник старины, деревянного зодчества, представляет собой трехнефную базилику, над фасадом возвышаются две башни. В старину Костёл называли Божьей опекой. Здание Костёла построено из дерева, из-за этого оно постоянно перестраивалось. Когда-то в центре Костёла был алтарь, над алтарём икона Девы Марии (18 века). До 1945 года Костёл Святой Анны был действующим, после Второй мировой войны здание Костёла использовали то под склад, то в нём располагался Дом культуры, а потом музыкальная школа для детей. Свои реликвии (храмовые утвари) верующие хранили у себя дома до 1991 года. Верующим вернули храм в 1991 году. В 1994 году Костёл был отреставрирован: на территории двора Костёла Святой Анны появился город-сад с очень красивым алтарем Девы Марии, был освящён в честь Святой Анны и храм вновь был открыт для прихожан.

Костёл Святой Анны располагается по адресу: Республика Беларусь, Минская область, Дзержинский район, город Дзержинск, ул. Первомайская, д. 28

Примечания

Ссылки 
 Костёл Святой Анны в Дзержинске

Храмы, построенные в 1785 году в Белоруссии
Деревянные церкви Белоруссии
Католические храмы Минской области
Дзержинск (Минская область)